OYD steht für:
 Bedford OYD, britischer Militärlastwagen, Variante des Bedford OY von Bedford (Fahrzeughersteller)

oyd steht für:
 Oyda (ISO-639-3-Code), afroasiatische Sprache in der Gamo Gofa Zone, Region der südlichen Nationen, Nationalitäten und Völker, Äthiopien

Abkürzung